Mix kan betrekking hebben tot:

 Mix (radioprogramma), een radioprogramma op 3FM
 Mix (2015), Amerikaanse film uit 2015 
 Mixen (muziek)
 Remix, een herbewerking van een muziekopname
 Mixer (keukengereedschap), een keukenapparaat
 1009, in Romeinse cijfers geschreven als MIX
 Twee of meer gemixte dranken; zie Cocktail

Zie ook
Mengen